

Patronymes 
 Daniel Colliard (1930-2022), homme politique français
 Jean-Claude Colliard (1946-2014), ancien membre du conseil constitutionnel, universitaire français
 Lin Colliard (1934-2010), historien italien, originaire de la Vallée d'Aoste
 Lucie Colliard (1877-1961), femme politique française
 Pierre Colliard (1852-1925), homme politique français
 Renée Colliard (1933-2022), skieuse alpine suisse

Voir aussi 
 Le col de Colliard dans le massif du Jura

Homonymie de patronyme